

Pessoas
Carlton Elmer Purdy
James Purdy

Localidades

Purdy (Missouri)
Ou ainda:
Lake Purdy

Desambiguação